Numele Aliev se poate referi la una din următoarele persoane:

 Heidar Aliev (1923–2003), președintele Azerbaidjanului
 Ilham Aliev (n. 1961), președintele Azerbaidjanului, fiul lui Heidar Aliev

Nume de familie azere